Cruz Salmerón Acosta (1892-1929), écrivain et poète vénézuélien
 Cruz Salmerón Acosta, municipalité de l'État de Sucre au Venezuela